Ferrari 412T, partage son nom avec quelques monoplaces:
 Ferrari 412 T1 est la monoplace de Formule 1 engagée par la Scuderia Ferrari lors de la saison 1994 de Formule 1.
 Ferrari 412 T2 est la monoplace de Formule 1 engagée par la Scuderia Ferrari lors de la saison 1995 de Formule 1.